La Toi Toi Cup (anciennement appelée Budvar Cup) est une compétition de cyclo-cross qui se déroule en huit manches. Elle est organisée par l'entreprise tchèque Toi Toi sanitarni systemy. Elle était auparavant sponsorisée par Budweiser Budvar jusqu'à l'édition 2006-2007.

Palmarès masculin

Palmarès féminin

Voir aussi 
 Coupe du monde de cyclo-cross

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Toi Toi Cup